Господи, благослови Америку (пісня)
 Господи, благослови Америку (фільм)